Окружающий интеллект (, AmI) — термин для обозначения окружающей среды, насыщенной электронными устройствами, которые реагируют на присутствие людей. В русскоязычных источниках термин «окружающий интеллект» упоминается, но пока не является устоявшимся эквивалентом английского . В англоязычных источниках парадигма окружающего интеллекта основывается на технологиях распределённых вычислений, , , клиентоориентированного дизайна человеко-компьютерного взаимодействия и характеризуется наличием следующих особенностей:
 встроенность: многие сетевые устройства интегрированы в окружающую среду;
 : эти устройства могут распознавать пользователя и связанный с ним ситуационный контекст;
 кастомизация: они могут быть приспособлены к потребностям конкретного пользователя;
 адаптивность: они могут изменяться в ответ на реакцию пользователя;
 : они могут предвидеть желания пользователя без каких-либо особых действий со стороны последнего.

Типичный пример окружающего интеллекта представляет собой домашняя обстановка, описанная Беликовой и Крайчовичем .

История 
Идеи «интеллектуализации среды» были высказаны не позднее 1972 года, когда Станислав Лем обосновал их в «Фантастике и футурологии», а затем подробно развил в футурологическом романе «Осмотр на месте» (опубликован в 1981).

Термин «окружающий интеллект» () ввели в 1998 году сотрудники компании Palo Alto Ventures Эли Зелха и Брайан Эпштейн совместно с Саймоном Бирреллом в рамках серии презентаций и семинаров, организованных по поручению совета директоров компании Philips для исследования сценариев развития рынков электроники до 2020 года. В рабочую группу по разработке концепции Ambient Intelligence вошли Эли Зелха, Брайан Эпштейн, Саймон Биррелл, Дуг Рэндалл и Кларк Додсворт. В последующие годы концепция получила дальнейшее развитие. В 1999 году компания Philips вошла международный консорциум промышленных предприятий-участников , реализуемого Массачусетским технологическим институтом и направленного на разработку компьютерных технологий XXI века. В 2000 году было разработано технико-экономическое обоснование и план работы подразделения под названием HomeLab, посвященный исследованиям Ambient Intelligence. HomeLab было официально открыто 24 апреля 2002 года.

Наряду с компанией Philips, интерес к тематике Ambient Intelligence проявили и другие организации. Так, Европейская комиссия, следуя рекомендациям Консультативной группы по вопросам информационного общества и технологий (ISTAG), включила работы по данному направлению в состав шестой рамочной программы по развитию научных исследований и технологий на 2002—2006 годы с бюджетом в 3,7 млрд евро. В последующие годы Европейская комиссия начала ещё несколько крупных инициативных проектов в сфере AmI. Германское общество Фраунгофера также начало несколько проектов по различным аспектам AmI, включая мультимедиа, дизайн микроэлектронных устройств и дополненную реальность. МИТ создал в своём подразделении Media Lab исследовательскую группу по проблемам Ambient Intelligence. Исследовательские проекты в сфере AmI ведутся в Канаде, Испании, Франции и Нидерландах. В 2004 году был проведен первый европейский симпозиум по Ambient Intelligence (EUSAI), с тех пор конференции по различным аспектам AmI проводятся регулярно.

Технологии 
В формировании окружающего интеллекта может быть использован широкий круг технологий, в частности:
 Bluetooth с низким энергопотреблением
 RFID
 Имплантируемые микрочипы
 Датчики
 Программные агенты
 Нанотехнологии
 Биометрия.

Бизнес-модели 
По оценкам Консультативной группы Еврокомиссии по вопросам информационного общества и технологий (ISTAG), технологии и продукты окружающего интеллекта могут найти применение в следующих сегментах рынка:
 первоначальные нишевые рынки промышленных, коммерческих или социальных приложений, где востребованы расширенные интерфейсы, необходимые для поддержки работоспособности человека в быстро меняющихся или особых условиях;
 стартапы и спин-оффы — для выявления потенциальных новых требований к сервисам и последующего внедрения новых сервисов;
 сегменты массового спроса с низким порогом (стоимостью) входа при обеспечении массовой кастомизации;
 привлечение целевой аудитории с помощью бесплатных услуг для конечных пользователей, оплачиваемых за счёт размещения рекламы или предоставления дополнительных услуг или товаров;
 самообеспечение — на основе крупных сетевых сообществ пользователей, предоставляющих информацию в качестве бонуса или по цене, близкой к нулю (например, в приложениях для социальных сетей).

Социально-политические аспекты 
По оценкам Консультативной группы Еврокомиссии по вопросам информационного общества и технологий (ISTAG), окружающий интеллект получит общественное признание благодаря созданию им следующих возможностей:
 облегчение контактов между людьми;
 ориентация на сотрудничество и культурное развитие;
 распространение знаний и навыков, повышение качества работы и выбора потребителей;
 формирование доверия и уверенности в себе;
 содействие устойчивому развитию личности, общества и окружающей среды в долгосрочной перспективе;
 простота и лёгкость контроля со стороны рядовых пользователей.

Критика 
Этические последствия конечного этапа развития окружающего интеллекта тоже подробно рассмотрены Лемом в «Осмотре на месте». После презентаций 1998 года концепция вызвала критику со стороны многих исследователей и общественных деятелей. В частности, Д.Райт, С.Гутвирт, М.Фридевальд и другие в книге «Меры безопасности в мире окружающего интеллекта» отмечают, что такие характеристики окружающего интеллекта как персонализация, контекстная зависимость, упреждающие действия вызывают опасения по поводу возможных социальных, политических и культурных последствий, в частности, в сфере неприкосновенности частной жизни. При этом применение окружающего интеллекта не обязательно должно нарушать приватность личности, если он используется для работы, но может повлечь потерю приватности в случае использования третьими лицами для других целей.

Основной темой критики концепции окружающего интеллекта является формирование гиперреальной среды, в которой виртуальные объекты не будут отличаться от реальных. Социально-экономические, политические и культурные аспекты окружающего интеллекта в настоящее время исследует ряд профессиональных исследовательских групп и добровольных сообществ.

См. также 
 Ambient Media
 RFID
 Беспроводная сенсорная сеть
 Дополненная реальность
 Интернет вещей
 Контекстно-зависимые вычисления
 Киборг

Примечания

Литература

Ссылки 
 SAME Series  — Semantic Ambient Media Series Workshop
 STAMI Series  — Space, Time and Ambient Intelligence (STAMI). International Workshop Series.
 UCAmI '10 — Symposium of Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence — UCAmI
 HAI’09  — International Workshop on Human Aspects in Ambient Intelligence
 AmI-07  — European Conference on Ambient Intelligence
 COSIT-Space-AmI-09 — Workshop on «Spatial and Temporal Reasoning for Ambient Intelligence Systems»
 Sensami — a congress on ambient intelligence.
 AITAmI — Workshop on «Artificial Intelligence Techniques for Ambient Intelligence»
 IJACI  — The International Journal of Ambient Computing and Intelligence
 JAISE  — The International Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. 
 AISE — Book Series on Ambient Intelligence and Smart Environments.
 I-o-T.org  — Internet of Things : mainly based on Ambient intelligence
 IE’09  — Intelligent Environments Conference 2009
 AmI-11 — International Joint Conference on Ambient Intelligent 2011
 AmI-12  — International Joint Conference on Ambient Intelligent 2012
 Rethinking The Internet of Things  Nature driven view of M2M cloud communications
 AmI  — International Joint Conferences on Ambient Intelligent

Искусственный интеллект
Интернет вещей